Brundlefly peut signifier :

 Brundlefly - le nom que Seth Brundle (Jeff Goldblum) se donne à lui-même dans La Mouche (film, 1986)
 Brundlefly (groupe) - un groupe alternatif de rock canadien.
 Brundlefly Sound System - groupe de Hip-hop originaire de Columbus (Ohio)